Yengejeh kan syfta på följande platser:

Iran 

 Yengejeh-ye Qāẕī, ort, Västazarbaijan, 
 Yengejeh (ort i Iran), Ardabil, 

Robotskapade Iranförgreningar